Simplemente, adverbio de modo, se puede referir a:

 Simplemente, álbum de El Tri.
 Simplemente, álbum de Chayanne.
  Simplemente, sencillo de Raquel Calderón.